

Персоналії 

 Каган Абрам Якович — письменник.
 Ларрі Каган — канадський хокеїст.
 Каган Наум Йосипович — радянський металург, винахідник, лауреат Ленінської премії.
 Каган Олег Мойсейович — радянський скрипаль.
 Каган Соломон Соломонович — радянський лікар-гігієніст.
 Каган Юрій Соломонович — український токсиколог.

 Рахель Коен-Каган — ізраїльський політик і діяч сіоністського руху, одна з двох жінок, які підписали Декларацію про проголошення Незалежності Ізраїлю.

Каган:
 Каган — титул правителів середньовічних держав кочових народів Євразії.
 Каган — місто в Узбекистані.
 Каган — залізнична станція в Узбекистані (колишній Пролетарабад)

Єврейські прізвища